Гейнбридж-филдхаус () — спортивная арена в Индианаполисе, Индиана. Открытая как «Консеко-филдхаус» () в 1999 году, является домашней ареной для команд «Индиана Пэйсерс» из НБА и «Indiana Fever» (WNBA). Арена также используется для нескольких игр в году Хоккейной лигой Соединенных Штатов (United States Hockey League). Права на название арены были куплены компанией Conseco, расположенной рядом с городком Кармел, Индиана. Conseco Fieldhouse заменил устаревшую арену Market Square Arena, которая была домашней ареной для Пейсерз до 6 ноября 1999 года.

В 2002 году «Консеко-филдхаус» вместе с «RCA Dome» принимали Чемпионат мира по баскетболу 2002 года.

В январе 2001 года арена принимала ppv шоу WCW Sin World Championship Wrestling, 23 июля 2006 года ppv WWE The Great American Bash, а 17 августа 2008 года двадцать первое шоу SummerSlam.

31 августа 2003 года, в рамках совместного концертного тура Justified/Stripped Tour, на арене выступали Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

4 августа 2004 года на арене выступала Хилари Дафф в рамках концертного тура Most Wanted Tour.

В списке звезд, выступавших на Conseco Fielhouse: Bruce Springsteen & The E Street Band, Aerosmith, Fuel, Paul McCartney, Cher, Kelly Clarkson, Reba McEntire, Metallica, AC/DC, 'N Sync, U2, Metro Station, Taylor Swift, Carrie Underwood, Sons of Sylvia, Craig Morgan, Jordan Pruitt, High School Musical, Lady Gaga & American Idol Live!, и другие.

В мае 2010 года компания, владеющая правами на название, сменила имя на CNO Financial Group. В декабре 2011 года было также изменено название арены на «Бэнкерс Лайф-филдхаус», которое основано на названии подразделения Bankers Life and Casualty.

Премии 
В 2005, 2006 и 2007 годах арена занимала первое место среди спортивных сооружений НБА по мнению Sports Business Journal/Sports Business Daily Reader Survey. В 2006 году The Ultimate Sports Road Trip признало Conseco Fieldhouse лучшей спортивной ареной среди 122 арен четырёх главных спортивных лиг США.

Примечания

Ссылки 
 Official site 
 The Ultimate Sports Road Trip profile  

Спортивные сооружения Индианаполиса